La gara dei 50 metri farfalla maschili dei campionati europei di nuoto 2020 si è svolta il 20 e 21 maggio 2021 presso la Duna Aréna di Budapest, in Ungheria.

Podio

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (RM), il record europeo (EU) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

Risultati

Batterie
Le batterie si sono svolte il 20 maggio 2021, alle ore 10:44 (UTC+1).

Semifinali
Le semifinali si sono svolte il 20 maggio 2021, alle ore 18:41 (UTC+1).

Finale
La finale si è svolta il 21 maggio 2021, alle ore 18:20 (UTC+1).

Note

50 farfalla maschili